Рио Гранде е река в Южноцентрална Бразилия, приток на река Парана. Дължината ѝ е 1090 км. Преминава през щатите Минас Жерайс и Сао Пауло. От водосборния басейн на река Рио Гранде се извлича 67% от електроенергията на щата Минас Жерайс. Поради бързеите и водоподите по реката и липсата на шлюзове тя е плавателна само в малки участъци. В миналото между 1889 г. и 1963 г. по реката са се движели параходи и е имало връзка между тях и теснолинейка.

Реки в Бразилия